'''Николай Еланский: Еланский, Николай Александрович (в монашестве Феофан; 1892—1937) — епископ РПЦ, епископ Енисейский и Красноярский.
 Еланский, Николай Николаевич (1894—1964) — советский хирург.
 Еланский, Николай Филиппович (род. 1946) — советский и российский эколог, метеоролог.